Ди Ливио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ди Ливио, Анджело (род. 1966) — итальянский футболист, полузащитник.
 Ди Ливио, Лоренцо (род. 1997) — итальянский футболист, играющий на позиции полузащитника.